UAF steht als Abkürzung für:

 Ukrajinska Assoziazija Futbolu, ukrainischer Fußballverband
 Union de l’Action féminine, eine marokkanische Frauenrechtsgruppe
 Unite Against Fascism, eine britische Organisation gegen Faschismus
 Universal Authentification Framework, ein Netzwerkprotokoll zur Authentifizierung im Internet, siehe UAF (FIDO)
 University of Alaska Fairbanks, Vereinigte Staaten
 University of Agriculture Faisalabad, Pakistan
 Urban Art Forms Festival, Musikfestival in Österreich
 Unified Architecture Framework, Architekturrahmenwerk zur Definition einer Unternehmensarchitektur der OMG

Abkürzung